USS Los Angeles
USS Los Angeles (ID-1470) – Amerikai haditengerészeti tanker
USS Los Angeles (ZR-3) – Amerikai haditengerészeti léghajó
USS Los Angeles (CA-135) –  Amerikai haditengerészeti nehézcirkáló
USS Los Angeles (SSN 688) – Amerikai atommeghajtású vadásztengeralattjáró